IFT est un sigle qui peut désigner :
 Institut français du Tchad, une composante du réseau mondial des instituts français ;
 Institut français de Tunisie, une composante du réseau mondial des instituts français.